Object Management Group - organização internacional que aprova padrões abertos para aplicações orientadas a objetos
OMG (canção) - do cantor de R&B norte-americano Usher com a participação de will.i.am
OMG (canção) - da cantora cubana-americana Camila Cabello com participação de Quavo
Oh My God - expressão em língua inglesa que utiliza o acrônimo OMG, que significa "oh meu Deus". Utilizada geralmente para demonstrar surpresas ou susto.

Desambiguações de siglas